Незамени́мые пищевы́е вещества́ (эссенциа́льные пищевы́е вещества́) — это вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека или животного, но не синтезируемые его организмом или синтезируемые в недостаточном количестве. Получить незаменимые вещества (например, ниацин) человек или животное может только с пищей.

Необходимые для человека вещества и факторы, которые обычно не считают пищевыми 
 Кислород,
 Вода,
 Солнечный свет (для синтеза витамина D).

Перечень незаменимых пищевых веществ 
Незаменимые пищевые вещества различны для разных видов живых организмов. Например, большинство видов млекопитающих способно синтезировать в организме аскорбиновую кислоту, полностью покрывая потребности метаболизма в ней без внешних дополнительных источников. Следовательно, она не считается незаменимой для этих животных. Но она является незаменимым элементом в пище людей, которые нуждаются во внешних источниках аскорбиновой кислоты (в контексте питания известной как витамин C).

Потребности организма человека колеблются широко. Так, человек массой 70 кг содержит 1,0 кг кальция, но только 3 мг кобальта. Многие незаменимые пищевые вещества при приёме в чрезмерных количествах токсичны, что приводит к возникновению патологического состояния (например, гипервитаминоза). Другие же можно потреблять без видимого вреда в количествах, намного больших, чем в типичном суточном рационе. Дважды Нобелевский лауреат Лайнус Полинг о витамине B3 (известном также как ниацин и ниацинамид) как-то сказал: «Меня ошеломила его очень низкая токсичность при том, что он оказывает такое значительное физиологическое влияние. Ежедневный приём крошечной малости, 5 мг, достаточен для того, чтобы сохранить жизнь умирающему от пеллагры, но у него нет токсичности в количествах в десятки тысяч раз больших, которые [иногда] можно принять без вреда».

К незаменимым пищевым веществам для человека относят следующие четыре категории:

Незаменимые жирные кислоты 
 α-линоленовая кислота (омега-3 жирная кислота с кратчайшей цепочкой),
 линолевая кислота (омега-6 жирная кислота с кратчайшей цепочкой).

Незаменимые аминокислоты для взрослых людей 
 изолейцин,
 лизин,
 лейцин,
 метионин,
 фенилаланин,
 треонин,
 триптофан,
 валин.
 гистидин.

Незаменимые аминокислоты для детей, не для взрослых 
 аргинин.

Витамины 
 холин (витамин B4),
 фолат (фолиевая кислота, витамин B9, витамин M),
 ниацин (витамин B3, витамин P, витамин PP),
 пантотеновая кислота (витамин B5),
 рибофлавин (витамин B2, витамин G),
 тиамин (витамин B1),
 витамин A (ретинол),
 витамин B6 (пиридоксин, пиридоксамин или пиридоксаль),
 витамин B12 (кобаламин),
 витамин C (аскорбиновая кислота),
 витамин D (эргокальциферол или холекальциферол),
 витамин E (токоферол),
 витамин K (нафтохиноны).

Незаменимые минеральные соли 
Минеральные соли в составе пищи — это химические элементы, которые должны содержаться в пище живых организмов помимо четырёх основных химических элементов: углерода, водорода, азота и кислорода, присутствующих в обычных органических молекулах. Термин «минеральные соли» подчёркивает именно ионное состояние этих элементов, а не нахождение их в форме химических соединений или природных ископаемых минералов. (нет в источнике)

Важность получения «минеральных солей» с пищей вызвана тем фактом, что эти элементы входят в состав ферментов и других необходимых организму веществ — участников биохимических реакций. Следовательно, для сохранения оптимального здоровья требуются соответствующие уровни потребления определённых химических элементов.

По мнению специалистов по питанию, эти требования удовлетворяются просто обычным сбалансированным суточным рационом. Иногда рекомендуется потребление минеральных солей в составе определённых продуктов, богатых требуемыми элементами, в других случаях минеральные соли поступают в организм в виде добавок к пище — наиболее часто это йод в йодированной соли.

Точное количество незаменимых солей неизвестно. Некоторые авторы утверждают, что для поддержания биохимических процессов человека требуется шестнадцать элементов, играющих структурные и функциональные роли в организме. Иногда делают различие между этой категорией и более общим понятием микроэлементов в составе пищи. Большинство незаменимых минеральных солей имеет относительно низкий атомный вес. Следующие химические элементы играют доказанные важные роли в биологических процессах:

Другие химические элементы с предполагаемой или известной ролью в здоровье человека 
В разное время в отношении многих элементов предполагали роль в сохранении здоровья человека, заявлялось также и об их необходимости. Ни для одного из этих элементов не идентифицирован специфический белок или комплекс, и обычно такие притязания не подтверждались. Явным и точным доказательством биологического эффекта служит характеристика биомолекулы, содержащей этот микроэлемент, с идентифицируемой и проверяемой метаболической функцией. Для элементов, присутствующих в следовых количествах, выделение и изучение таких молекул сопряжено с огромными трудностями в связи с их низкой концентрацией. С другой стороны, недостаточность этих микроэлементов трудно воспроизвести, так как они постоянно присутствуют в окружающей среде и организме, что вызывает сложности с доказательством биологического эффекта их отсутствия.

 Сера (S) выступает во многих ролях. Требуются относительно высокие количества её, но рекомендуемой суточной потребности нет, поскольку сера входит в состав аминокислот и, следовательно, её количество будет адекватным в любом рационе, содержащем достаточное количество белка.
 Кобальт (Co) (как часть витамина B12). Для синтеза витамина B12 требуется кобальт, но по причине того, что в человеческом организме этот витамин не синтезируется (его производят бактерии), обычно рассматривается недостаточность витамина B12, а не собственно недостаточность кобальта.
 Хром (Cr). Иногда хром описывается как необходимый элемент. Он подозревается в участии в углеводном обмене человека, что привело к возникновению рынка биологически активной добавки хрома пиколината, но решающего биохимического доказательства его физиологической функции не представлено.
 Фтор описан как условно необходимый, его классификация зависит от важности, придаваемой предупреждению кариеса и остеопороза.
 Есть исследования, подтверждающие необходимость никеля (Ni), но до настоящего времени не выработано рекомендуемой суточной потребности.
 Значение мышьяка (As), бора (B), брома, кадмия, кремния (Si), вольфрама и ванадия установлено, по крайней мере, по специализированным биохимическим ролям структурных или функциональных кофакторов у других организмов. Похоже, что эти микроэлементы не являются необходимыми для человека.

См. также 
 Рекомендуемая суточная норма потребления
 Биологически значимые элементы
 Взаимодействия микронутриентов

Примечание 

Диетология
Питательные вещества
Пищевая ценность